Die Ligue 2 2012/13 war die 74. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 2012 und endete am 24. Mai 2013. Zweitligameister wurde AS Monaco.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen SM Caen, der FCO Dijon und AJ Auxerre dazu, aus der dritten Liga stiegen Olympique Nîmes, Chamois Niort und Gazélec FCO Ajaccio auf. Von den Namen her war die zweite Liga auch in dieser Saison stark besetzt: 18 der 20 Mannschaften haben in der Vergangenheit bereits der höchsten Spielklasse angehört; lediglich für Ajaccio und Clermont wäre ein Aufstieg am Ende dieser Spielzeit eine Premiere gewesen.

Etliche Zweitliga-Vereine waren nach ihrer Abschlussbilanz zum 30. Juni 2012 hoch verschuldet, an der Spitze Racing Lens (17,7 Mio. Euro), Absteiger AJ Auxerre (16,4 Mio.), der FC Nantes (12,1 Mio.) und Le Mans FC (7,5 Mio.). Im Verlauf der Saison 2012/13 geriet auch der CS Sedan in eine finanzielle Schieflage in der Größenordnung von rund 6 Mio. Euro.

Vereine 

* Maximale Zuschauerzahl für Ligue-2-Spiele laut Ligaverband

Abschlusstabelle 

Die erste Entscheidung über Auf- und Absteiger war nach dem 35. Spieltag gefallen: Ajaccio musste nach nur einer Saison in die dritte Liga zurückkehren. Nach dem 36. Spieltag standen auch Sedans Ab- sowie Monacos Aufstieg rechnerisch fest, nach dem 37. mit Nantes und Guingamp die beiden weiteren zukünftigen Erstligisten, so dass lediglich die Frage nach dem dritten Absteiger erst am letzten Spieltag entschieden wurde. Darin behielt Laval gegenüber Le Mans das bessere Ende für sich.

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.Schwarz = Hinrundenresultate, Rot = Rückrundenresultate

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 1 2012/13
 Coupe de France 2012/13

Weblinks 
 Saison 2012/13 bei lfp.fr
 Spielplan-Kalender (PDF) auf der Seite der Liga (französisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2012/13
Fußballsaison 2012/13